Kána történelmi település Galileában
Kána dél-libanoni falu, Libanonban a kánai menyegző helyszíneként tisztelik
Kána középkori magyar falu